Rágama kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Rágama (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 
 Rágama (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 

Robotskapade Spanienförgreningar